Castrillón kan syfta på:

Spanien 

 Castrillón (ort) i kommunen Boal, Asturien, Province of Asturias, 
 Castrillón (kommun), Asturien, Province of Asturias,